Князькин — фамилия.

 Известные носители
 Князькин, Виктор Николаевич (род. 1958) — российский писатель.
 Князькин, Иван Петрович (1922—1989) — Герой Социалистического Труда.
 Князькин, Николай Григорьевич (1919—1943) — советский танкист, Герой Советского Союза.